

Sigle 
 Twin Spark – sistema di accensione per motore ad accensione comandata

Chimica 
 Ts – simbolo chimico del Tennesso
 Ts – abbreviazione per p-toluensolfonile (o "tosile") in chimica organica
 TS – Timidilato sintasi

Codici 
 TS – codice vettore IATA di Air Transat
 TS – codice FIPS 10-4 della Tunisia
 ts – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tsonga
 TS – vecchio codice ISO 3166-2:AU della Tasmania (Australia) (ora TSA)
 TS – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Tarrafal de São Nicolau (Capo Verde)
 TS – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Trieste (Italia)

Informatica 
 TeamSpeak – software di VoIP
 .ts, formato di file contenitore multimediale, vedi MPEG transport stream.

Linguistica 
ʦ – fonema dell'alfabeto IPA, che indica un'affricata alveolare sorda

Mineralogia 
 Ts – abbreviazione di tschermakite

Unità di misura 
 Ts – simbolo del terasecondo
 TS – simbolo del terasiemens

Altro 
 TS – targa automobilistica della Provincia di Trieste (Italia)
 TS – targa automobilistica di Traunstein (Germania)
 TS – targa automobilistica di South Tipperary (Repubblica d'Irlanda)
 TS – targa automobilistica di Trstenik (Serbia)
 TS – targa automobilistica di Tvrdošín (Slovacchia)
 Connettore TS – Connettore Jack mono
 Thermospray – tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa
 Tessera sanitaria

Note